Jeblog (Karanganom)
 Jeblog (Talun)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing